Domenica est un prénom italien.

C'est aussi le titre de plusieurs films : 
 Domenica, un film français réalisé par Maurice Cloche et sorti en 1952 ;  
 Domenica, un film allemand réalisé par Peter Kern et sorti en 1993 ;  
 Domenica, un film italien réalisé par Wilma Labate et sorti en 2001.

Voir aussi